Ханс О́скар Ню́грен (;  — ) — военный атташе Швеции в СССР, высланный из страны по обвинению в шпионаже.

Биография 
Родился 27 марта 1906 года в Стокгольме в семье генерала Оскара Нюгрена и Йенни Эгрен. Пошёл по стопам отца, вступив на военную службу. В 1933—1935 годах обучался в Военном институте. К 1938 году служил при Генеральном штабе в чине капитана. В 1942 году назначен военным атташе Швеции в Куйбышеве, куда при угрозе захвата немцами советской столицы были эвакуированы иностранные посольства. С устранением этой опасности продолжил работать в этом же качестве в Москве.

В начале 1944 года был выслан советскими властями из страны после того, как был обвинён в передаче секретных данных немцам. Сами шведы объясняли инцидент провокацией немецкой стороны, старавшейся испортить отношения между СССР и Швецией. Вместе в ним был выслан и шведский посланник Вильхельм Ассарссон<ref>{{Cite web |url=http://www.kunstkamera.ru/files/lib/987-5-88431-196-1/987-5-88431-196-1_17.pdf |title=Рупасов А. Посол Швеции в СССР Рольф Сульман |access-date=2014-05-27 |archive-date=2014-05-28 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140528011326/http://www.kunstkamera.ru/files/lib/987-5-88431-196-1/987-5-88431-196-1_17.pdf |deadlink=no }}</ref>.

С 1953 года в чине полковника занимал пост главы Центрального призывного бюро (Centrala värnpliktsbyrån''). Был награждён орденами Меча и Васы.

С 1935 года был женат на Ингрид Феллениус (р. 1907).

Ссылки 
  Ett diplomatiskt misslyckande: fallet Raoul Wallenberg och den svenska utrikesledningen — Stockholm, 2003. — S. 129. 
 Vem är vem: Stor-Stockholm. — Örebro, 1962 .

Примечания 

Военные Швеции
Военные атташе Швеции